Magalotti ist der Familienname folgender Personen: 

 Lorenzo Magalotti (1584–1637), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Lorenzo Magalotti (Schriftsteller) (1637–1712), italienischer Gelehrter, Dichter und Diplomat